Lewis Morrison, dit Lew Morrison, (né le  à Gainsborough en Saskatchewan au Canada) est un joueur de hockey sur glace professionnel qui disputa 563 matches dans la Ligue nationale de hockey au poste d'ailier droit pour les Flyers de Philadelphie, les Flames d'Atlanta, les Capitals de Washington et les Penguins de Pittsburgh.

Il fut repêché par les Flyers au premier tour du repêchage amateur de la LNH 1968,  au total.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1967-1968|| Bombers de Flin Flon || WCJHL|| 56|| 26|| 23|| 49|| 31|| 15|| 7|| 1|| 8|| 15
|-
| 1968-1969|| As de Québec|| LAH|| 70|| 12|| 13|| 25|| 24|| 15|| 4|| 5|| 9|| 6
|-
| 1969-1970|| Flyers de Philadelphie|| LNH|| 66|| 9|| 10|| 19|| 19|| || || || || 
|-
| 1970-1971|| Flyers de Philadelphie|| LNH|| 78|| 5|| 7|| 12|| 25|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1971-1972|| Flyers de Philadelphie|| LNH|| 58|| 5|| 5|| 10|| 26|| || || || || 
|-
| 1971-1972|| Robins de Richmond || LAH|| 12|| 4|| 5|| 9|| 2|| || || || || 
|-
| 1972-1973|| Flames d'Atlanta|| LNH|| 78|| 6|| 9|| 15|| 19|| || || || || 
|-
| 1973-1974|| Flames d'Atlanta|| LNH|| 52|| 1|| 4|| 5|| 0|| || || || || 
|-
| 1974-1975|| Robins de Richmond || LAH|| 9|| 7|| 4|| 11|| 8|| || || || || 
|-
| 1974-1975|| Capitals de Washington|| LNH|| 18|| 0|| 4|| 4|| 6|| || || || || 
|-
| 1974-1975 || Penguins de Pittsburgh|| LNH|| 52|| 7|| 5|| 12|| 4|| 9|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1975-1976|| Penguins de Pittsburgh|| LNH|| 78|| 4|| 5|| 9|| 8|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1976-1977|| Penguins de Pittsburgh|| LNH|| 76|| 2|| 1|| 3|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1977-1978|| Penguins de Pittsburgh|| LNH|| 8|| 0|| 2|| 2|| 0|| || || || || 
|-
| 1977-1978|| Dusters de Binghamton || LAH|| 65|| 6|| 14|| 20|| 6|| || || || || 

| 564|| 39|| 52|| 91|| 107|| 17|| 0|| 0|| 0|| 2

Références 

Naissance en février 1948
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Flames d'Atlanta
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Robins de Richmond
Joueur des Dusters de Binghamton
Attaquant de hockey sur glace